Jablanica (Boljevac), een plaats in Servië
 Jablanica (Bosnië en Herzegovina), een stad in Bosnië en Herzegovina
 Jablanica (Bujanovac), een plaats in Servië
 Jablanica (Čajetina), een plaats in Servië
 Jablanica (Dakovica), een stad in de gemeente Dakovica in Kosovo
 Jablanica (district), een district in Servië
 Jablanica (Gornji Milanovac), een plaats in Servië
 Jablanica (Ilirska Bistrica), een plaats in Slovenië
 Jablanica (Novi Pazar), een plaats in Servië
 Jablanica (rivier), een rivier in Servië
 Jablanica (Sevnica), een plaats in Slovenië
 Jablanica (Tutin), een plaats in Servië

Zie ook 
 Jablanitsa